Covenant kan syfta på:

 Covenant (finansiering) – ett krav formulerat som ett finansiellt nyckeltal 
 Covenant (musikgrupp) – ett svenskt musikband i genren Futurepop
 Covenant (album av Morbid Angel) – det amerikanska bandet Morbid Angels fjärde album
 Thomas Covenant – huvudperson i Stephen R. Donaldsons fantasyböcker
 Covenanter – en skotskt presbyteriansk rörelse
 Covenanterna – en samling utomjordiska raser i spelet Halo
 The Kovenant – ett norskt industrimetalband från Bergen